Daal steht für:

 Daal, Gericht der indischen und pakistanischen Küche, siehe Dal (Gericht)

Daal ist der Familienname folgender Personen:

 Fanny Daal, deutsche Schlagersängerin

Siehe auch:
 Dael
 DAL
 Dhal